Peters steht für

 Peters, ein deutscher Familienname
 Peters (Mondkrater)
 Edition Peters, ein Musikverlag
 Musikbibliothek Peters (auch Musiksammlung Peters) 
 Peters-Atlas
 Glasmalerei Peters, eine Kunstglaserei in Paderborn
 Peters-Projektion, eine Kartenprojektion von Arno Peters
 Peters-Plus-Syndrom
 Peters Schiffbau, deutsches Unternehmen
 Peters Synchronoptische Weltgeschichte
 A K Peters, ein US-amerikanischer Verlag
 (100007) Peters, einen Asteroiden
 Peters Bastion, Berg im Palmerland, Antarktika
 Peters Butte, Zeugenberg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Peters-Gletscher, Gletscher in Alaska, Vereinigte Staaten
 Peters-Gletscher (Südgeorgien), Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik
 Peters Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Peters Motor Car Division, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ludlow Auto Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Peters-Walton
 Peters-Villen, die nach dem ehemaligen IG-Metall-Vorsitzenden Jürgen Peters benannten Immobilien in Hannover, siehe Torhäuser im Georgengarten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Peters (Arkansas)
 Peters (Florida)
 Peters (Illinois)
 Peters (Kalifornien)
 Peters (Michigan)
 Peters (North Dakota)
 Peters (Texas)
 Peters Creek (Virginia)
 Peters Ford (Missouri)
 Peters Junction (West Virginia)
 Peters Mill (Tennessee)
 Peters Prairie (Texas)
 Peters Store (Pennsylvania)

Siehe auch
 Petersfisch
 Peters Township
 Peter